Das 30. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 25. Juni bis zum 1. Juli 1984 im Ostseebad Zinnowitz statt. Das Turnier sollte eigentlich wieder an einem Sonntag beginnen, wegen der schlechten Wetterlage wurde der Beginn aber auf Montag verschoben.

Den Nationen-Pokal bei den Herren gewann die DDR mit Thomas Emmrich und Ralf Lichtenfeld. Die beiden siegten dann auch im Herrendoppel. Emmrich gewann zum zehnten Mal das Herreneinzel. Den Nationen-Pokal bei den Damen gewann die Tschechoslowakei mit Nora Bajčíková und Ingrid Klestincová. Den Titel im Dameneinzel verteidigte die Ungarin Éva Rózsavölgyi. Im Damendoppel waren die beiden Rumäninnen Aurelia Gheorghe und Teodora Tache erfolgreich.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 28. Jahrgang (1984), Heft 5 (fälschlicherweise mit 29. Jahrgang bezeichnet)

1984
Tennisturnier 1984
Tennisturnier in Zinnowitz